Tieatralnaja (, do 5 listopada 1990 Płoszczad Swierdłowa, ros. Площадь Свердлова – Plac Swerdłowa) – stacja linii Zamoskworieckiej metra moskiewskiego, otwarta 11 września 1938 roku, wraz z otwarciem linii Zasmoskrowieckiej.

Stacja jest połączona ze stacją Ploszczad' Revolucii na linii Arbacko-Pokrowskiej i stacją Ochotnyj Riad na linii Sokolniczeskiej.

Zobacz też 
 Teatralnaja (stacja metra, Kijów)

Linki zewnętrzne 
 Stacja na metro.ru

Stacje linii Zamoskworieckaja